Кунче има више значења:

 Кунче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кунче (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику